Kozia Góra ist der Name folgender Berge in Polen:

 Kozia Góra (Schlesische Beskiden)
 Kozia Góra (Pieniny)
 Kozia Góra (Pogórze Kaczawskie)
 Kozia Góra (Radom)

Kozia Góra ist der Name folgender Orte in Polen:

(nach Woiwodschafts-ABC:)
 Kozia Góra (Łukta), Ort in der Gmina Łukta, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1926 Ziegenberg, 1926 bis 1945 Schönhausen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Kozia Góra (Wierzbica), Woiwodschaft Lublin
 Kozia Góra (Strzelce)
 Kozia Góra (Przywidz), Woiwodschaft Pommern
 Kozia Góra (Karlino), Ort in der Gmina Karlino, Powiat Białogardzki, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Koseeger, Kreis Kolberg-Körlin, Pommern

Siehe auch: Kozia Góra Krajeńska